Ялово — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Ялово — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Ялово — хутор в Свислочском районе Гродненской области.

Болгария 
 Ялово — село в Великотырновской области.

Украина 
 Ялово — село в Воловецком районе Закарпатской области.